Glasebach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Glasebach (Bauerngraben), Bach, der versickert im Bauerngraben bei Agnesdorf (Gemeinde Südharz), Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Glasebach (Fulda), Nebenfluss der Fulda in Hessen
 Glasebach (Gieseler), linker Zufluss der Gieseler bei Lippstadt, Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen
 Glasebach (Selke), rechter Zufluss der Selke bei der Bärlochsmühle von Straßberg (Stadt Harzgerode), Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Glasebach oder Glasewasser, Unterlaufname des Schmittwassers, rechter Zufluss der Sauer bei Iggenhausen (Stadt Lichtenau), Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Glasebach (Werra) – zwei Zuflüsse der Werra; flussabwärts:
 Glasebach (Werra, Thüringen), Zufluss in Thüringen
 Glasebach (Werra, Laubach), linker Zufluss der Werra vor Laubach (Hann. Münden), Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Glasebach (Wispe), linker Zufluss der Wispe in Dellingsen, Landkreis Holzminden, Niedersachsen

 Glasebacher Teich, ehemaliger Stauteich des Glasebach (Selke) bei Straßberg (Stadt Harzgerode), Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt

Wüstungen:
 Glasebach, Wüstung im Kaufunger Wald, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Glasebach (Stolberg), Wüstung im Unterharz, Niedersachsen

Sonstiges;
 Grube Glasebach, Bergwerksmuseum bei Straßberg (Stadt Harzgerode), Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt

Siehe auch;
 Glasbach
 Glasenbach